La lousse peut désigner deux outils utilisés dans la production du sel :
 la lousse à fleur, qui sert à récolter la fleur de sel ;
 la lousse à ponter, qui sert à créer et entretenir les ponts dans les marais salants.